Олдтаун (Фингал) — деревня в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер)
 Олдтаун (Роскоммон) — деревня в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт)